2 miejscowości w Polsce: 
 Brennik – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Ruja 
 Brennik – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja